Brixia steht für: 

 Brescia, eine Stadt in Italien
 (521) Brixia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Brigantia, eine keltische Göttin